Huyện Tân Sơn (Phúc Thọ), provincie Phúc Thọ
Xã Tân Sơn (Tân Sơn), huyện Tân Sơn, provincie Phú Thọ
Xã Tân Sơn (Bắc Giang), huyện Lục Ngạn, provincie Bắc Giang.
Xã Tân Sơn (Chợ Mới), huyện Chợ Mới, provincie Bắc Kạn.
Xã Tân Sơn (Mai Châu), huyện Mai Châu, provincie Hòa Bình.
Xã Tân Sơn (Kim Bảng), huyện Kim Bảng, provincie Hà Nam.
Xã Tân Sơn (Quỳnh Lưu), huyện Quỳnh Lưu, provincie Nghệ An.
Xã Tân Sơn (Đô Lương), huyện Đô Lương, provincie Nghệ An.
Xã Tân Sơn (Pleiku), thành phố Pleiku, provincie Gia Lai.
Xã Tân Sơn (Ninh Sơn), huyện Ninh Sơn, provincie Ninh Thuận.
Xã Tân Sơn (Trà Cú), huyện Trà Cú, provincie Trà Vinh.